Нойхаус-ам-Инн () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 3620 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,90 км². Официальный код — 09 2 75 134.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии